Tri Brata (скалы Три Брата; "scogli tre fratelli") – nell'arcipelago della Novaja Zemlja, vicino alla costa orientale dell'isola Južnyj, a nord dell'isola di Fëdor (Mar Glaciale Artico).
 Tri Brata – gruppo di scogli nella baia di Gertner, a est della penisola di Starickij, vicino a capo Vostočnyj (Mare di Ochotsk).
 Tri Brata – gruppo di tre faraglioni sulla costa sud-orientale della penisola della Kamčatka (Oceano Pacifico).
 Tri Brata – gruppo di faraglioni nello stretto dei Tartari, a capo Žonkier, vicino ad Aleksandrovsk-Sachalinskij (Sachalin).
 Isole Tri Brata – nel gruppo delle isole di Litke dell'arcipelago di Nordenskiöld (Mare di Kara);